Harry Stevens (1991-2003) is een personage uit de televisiereeks Oppassen!!!. Hij werd gespeeld door Fred Vaassen.

Harry Stevens is geboren in 1945 te Rotterdam en is een goede vriend van Willem en een huisvriend van de familie Bol-Buys. Harry komt vaak langs in huize Bol-Buys om een praatje te maken en om een borreltje te drinken. Daarnaast komt Harry regelmatig dingen lenen. Harry is een echte volkse Rotterdammer en fanatieke Feyenoordfan. In de laatste aflevering van seizoen 1 verschijnt hij voor het eerst als Harry in de serie. Hij heeft zijn criminele verleden achter zich gelaten, maar als hij via bepaalde vrienden met spullen op de proppen komt blijken deze vaak niet in de haak. Harry is een echte klusser en pakt dan ook diverse klussen aan zoals het ontruimen van huizen, het installeren van alarminstallaties en diverse verbouwingen. Harry heeft ook een tijdje een hapkar die hij met behulp van Opa Henry opzet.
Samen met Nicole krijgt Harry een tweeling. Nicole vertrekt uiteindelijk met de tweeling terug naar België.

Burgerlijke staat
 Gehuwd met Maria Serbelonne
 Woonachtig in Rotterdam
 Twee kinderen (deze verblijven bij zijn ex, Nicole)
Jeroen
Kim

Vrienden
 Opa Willem
 Opa Henry
 Jopie Geleinse
 Rogier van Cleef
 Freddy alias De Garnaal (Flip Heeneman)
 Chris Hubregts (Mike Ho Sam Sooi)

Ex-vrouw
 Nicole de Rovere

Uiterlijke kenmerken
 Grijs-zwarte krulletjes
 Tot halverwege het derde seizoen een snorretje
 Een beetje slordig gekleed, met altijd hetzelfde zwart-beige jack. Op de achterkant van dit jack staat 'Sail Away'

Hobby's
 Vissen
 Feyenoord

Vaste quote
 "Tering, hé!"
 "Oh tering"
 "Tering"
 "Tering de tering"
 "Hallo, hier is Harry!"

Harry Stevens